Wedel eller Vedel har flere betydninger:

 Wedel (Kreis Pinneberg) – en by i Kreis Pinneberg i Slesvig-Holsten
 Wedel (adelsslægt) (også Wedell) – en tysk-dansk adelsslægt der formodentlig tager sit navn efter den ovennævnte by i Slesvig-Holsten
 Wedel – et efternavn for flere borgerlige familier i Tyskland
 Vedel eller Wedel – et gård- og stednavn flere steder i Danmark med betydningen vadested, afledt af det olddanske ord wæthel, herunder
 Vedel eller Wedel – en ældre stavemåde for Vejle
 Vedel eller Wedel – mange danske familier opkaldt efter Vejle eller andre steder kaldt Vedel eller Wedel